Николай Аксаков:
 Аксаков, Николай Иванович (1727—1802) — романовский воевода, ярославский губернатор.
 Аксаков, Николай Николаевич (1925—1969) — старший телефонист роты связи. 
 Аксаков, Николай Петрович (1848—1909) — русский публицист, прозаик, поэт, историк, богослов; брат А. П. Аксакова.